Egri Zoltán
 Egri Zoltán (1894–1976) építész
 Egri Zoltán (?–?) pénztervező
 Egri Zoltán (1942–2013) agrármérnök, sportvezető, polgármester
 Egri Zoltán (1960–) ötvös, fémműves
Egry Zoltán
 Egry Zoltán (1874–1941) huszár ezredes, országgyűlési képviselő